Der Dongfeng Fengshen AX7 ist das erste SUV der zur Dongfeng Motor Corporation gehörenden Submarke Dongfeng Fengshen der Marke Dongfeng.

Erste Generation (2014–2020) 

Das Modell der ersten Generation wurde auf der Beijing Auto Show im April 2014 vorgestellt und wurde in China ab dem 16. Oktober 2014 verkauft. 2017 wurde das SUV überarbeitet.

Der Fengshen AX7 der ersten Generation basiert auf dem Nissan Qashqai, der in China von der Dongfeng Motor Company gebaut wird. Es ist damit nach dem Dongfeng Fengshen A60 das zweite Fahrzeug der Submarke, das auf einem Nissan aufbaut. Der im September 2016 eingeführte Dongfeng Fengdu MX5 von der Dongfeng Motor Company ist baugleich zum Fengshen AX7.

Technische Daten 
Angetrieben wird das SUV von einem 1,4-Liter, 1,5-Liter- oder einem 1,6-Liter-Ottomotor.

Zweite Generation (seit 2018) 

Eine neue Generation des Fengshen AX7 wurde im August 2018 vorgestellt. Einen Monat später kam sie in China in den Handel. Das Vorgängermodell blieb zunächst weiterhin erhältlich. Im September 2020 wurde die etwas höher positionierte Version Pro eingeführt.

Technische Daten 
Angetrieben wird die zweite Generation von einem 1,5-Liter- oder einem 1,6-Liter-Ottomotor.

Weblinks 

 Herstellerwebseite Dongfeng Fengshen AX7 (chinesisch)

Einzelnachweise 

Kombi
Sport Utility Vehicle